Mistrzostwa Świata U-21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1981 – trzecie mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu jeden. Odbył się w dniach 4–13 grudnia 1981 roku w Portugalii.

Tytułu zdobytego w 1979 roku broniła reprezentacja Związku Radzieckiego, zwyciężyła zaś Jugosławia.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

Faza pucharowa 
Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

1981
1981 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Portugalii
1981 w Europie
Portugalia w XX wieku